|-
| 68501 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68502 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68503 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68504 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68505 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68506 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68507 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68508 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68509 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68510 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68511 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68512 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68513 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68514 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68515 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68516 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68517 - || || 23 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68518 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68519 - || || 6 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68520 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68521 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68522 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68523 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68524 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68525 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68526 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68527 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68528 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68529 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68530 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68531 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68532 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68533 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68534 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68535 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68536 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68537 - || || 11 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68538 - || || 11 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68539 - || || 17 de novembre, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 68540 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68541 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68542 - || || 17 de novembre, 2001 || Jonathan B. Postel || Jonathan B. Postel
|-
| 68543 - || || 17 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68544 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68545 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68546 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68547 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68548 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68549 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68550 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68551 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68552 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68553 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68554 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68555 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68556 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68557 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68558 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68559 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68560 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68561 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68562 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68563 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68564 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68565 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68566 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68567 - || || 13 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68568 - || || 9 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68569 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68570 - || || 23 de desembre, 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 68571 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68572 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68573 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68574 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68575 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68576 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68577 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68578 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68579 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68580 - || || 17 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68581 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68582 - || || 18 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68583 - || || 19 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68584 - || || 8 de gener, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 68585 - || || 9 de gener, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 68586 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68587 - || || 11 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68588 - || || 11 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68589 - || || 11 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68590 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68591 - || || 8 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68592 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68593 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68594 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68595 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68596 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68597 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68598 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68599 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68600 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8